Bernd Sautter (* 15. Juni 1966 in Vaihingen/Enz) ist ein deutscher Autor, Blogger und Moderator.

Leben 
Nach dem Abitur auf dem Friedrich-Abel-Gymnasium Vaihingen begann Sautter 1992 sein Studium an der Fachhochschule für Druck in Stuttgart und schloss es 1996 als Diplom-Wirtschaftsingenieur Werbung ab. Danach arbeitete er bei einigen Werbeagenturen als Werbetexter und Konzeptioner. Bis Ende 2015 war er als  Geschäftsführer einer Werbeagentur tätig.

Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Sport, Mobilität, Tourismus und Kulinarik. Im Sportbereich fokussiert er sich auf die Themen Fußball und Gesellschaft, Fußball-Historie und Radfahren. Er schreibt für die Magazine Zeitspiel und Fahrstil sowie seit 10 Jahren für den Blog Propheten der Liga.

Seit Mitte der 2010er-Jahre veröffentlicht er Bücher zum Thema Fußball. 2015 erschien der Band Heimspiele Baden-Württemberg, der Geschichten und Anekdoten über Spielorte in Baden-Württemberg versammelt. 2019 kam das Buch Fußballheimat Württemberg heraus, in dem Sautter 100 Schauplätze der Fußballfans in Württemberg aufsuchte. 2022 beschrieb er in VfB: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten die Faszination und die lange Traditionsgeschichte des Vereins VfB Stuttgart.

Sautter moderiert Events, Podiumsdiskussionen und Lesungen, vor allem für das VfB Fanprojekt und Die AnStifter. Übergreifende Themen seiner Moderation sind Fankultur, Diversität und Nachhaltigkeit. Außerdem tritt er als Buchautor und Fußball-Experte in öffentlichen Veranstaltungen auf.

Sein Spezialgebiet ist der Fußball im Stuttgarter Raum, besonders die Fußballvereine VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers. Er lebt in Plieningen.

Veröffentlichungen 

 Heimspiele Baden-Württemberg: Wahre Fußballgeschichten, die unter die Grasnarbe gehen. Silberburg Verlag, Tübingen 2015, ISBN 978-3-8425-1409-6.
 Fußballheimat Württemberg. arete Verlag, Hildesheim 2019, ISBN 978-3-96423-013-3.
 VfB: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Klartext Verlag, Essen 2022, ISBN 978-3-8375-2490-1.

Weblinks 

 https://bernd-sautter.de/
 https://www.vfb-fanprojekt.de/
 https://www.propheten-der-liga.de/
 https://zeitspiel-magazin.jimdosite.com/
 https://fahrstil.cc/

Einzelnachweise 

Sachbuchautor (Fußball)
Moderator
Blogger
Deutscher
Geboren 1966
Mann